Hide steht für:

 Hide (Einheit), angelsächsisches Flächenmaß

Hide ist der Familienname folgender Personen:

 Herbie Hide (* 1971), nigerianisch-britischer Boxer
 Molly Hide (1913–1995), englische Cricketspielerin
 Raymond Hide (1929–2016), britischer Geophysiker

hide ist der Künstlername folgender Personen:

 Hideto Matsumoto (1964–1998), japanischer Musiker

Siehe auch:
 Hyde
 Heid
 Haid
 Heyd
 Hayd